Фёдор Обухов:
 Обухов, Фёдор Михайлович (1923—2006) — стрелок-радист, полный кавалер ордена Славы, гвардии младший лейтенант.
 Обухов, Фёдор Васильевич (1921 — 2011) — советский организатор пожарной охраны, педагог, кандидат технических наук, генерал-лейтенант.